Gieß oder Giess ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Gieß (* 1951), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hermann Giess, auch Gieß (1875–1963), deutscher Beamter, Ministerialdirektor im Reichspostministerium
 Johan Wilhelm Heinrich Giess (1910–2000), namibischer Botaniker
 Jules Alfred Giess (1901–1973), französischer Maler

Gieß ist außerdem Namensbestandteil von:
 Großes Gieß, Naturdenkmal und Geotop bei Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gies
 Gießbach
 Gieße
 Gießen (Begriffsklärung)
 Gießgraben